Le Manoir de la terreur (Horror), film italien d'Alberto de Martino (1963)
 Le Manoir de la terreur (Le notti del terrore), film italien d'Andrea Bianchi (1981)